Stefan Karadzja kan syfta på:

Bulgarien 

 Stefan Karadzja (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Glavinitsa, 
 Stefan Karadzja (distrikt i Bulgarien, Varna), Obsjtina Vltjidol, 
 Stefan Karadzja (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Dobritj-Selska,